Omloop Stoomlocomotieven
 Oud-Strijders Legioen
 Optically Stimulated Luminescence